Železnodorožnyj může být:

 Železnodorožnyj (Moskevská oblast) – bývalé město v Moskevské oblasti  v Ruské federaci
 Železnodorožnyj (Kaliningradská oblast) – sídlo městského typu v Kaliningradské oblasti v Ruské federaci
 Jemva – město v Komijské republice v Rusku nazývané Železnodorožnyj coby sídlo městského typu v letech 1941–1985